Kepenuhan Hulu (plaats), een plaats in Indonesië
Kepenuhan Hulu (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing